Amastridae — семейство брюхоногих моллюсков, обитающих на суше и встречающихся на Гавайских островах. Известно около 300 видов этих улиток, достигающих в длину 50 мм.

Классификация 
Семейство разделяют на 2 подсемейства:
 Amastrinae
 Leptachatininae

Примечания

Литература 
 Philippe Bouchet & Jean-Pierre Rocroi. 2005. Part 2. Working classification of the Gastropoda. Malacologia 47: 239—283. .
 Anatolij A. Schileyko. 1998. Treatise Recent terrestrial pulmonate molluscs, Part 1. Achatinellidae, Amastridae, Orculidae, Strobilopsidae, Spelaeodiscidae, Valloniidae, Cochlicopidae, Pupillidae, Chondrinidae, Pyramidulidae. Ruthenica, Supplement 2(1): 1—127. .

Pupilloidea
Семейства брюхоногих